Luchthaven Metz-Nancy-Lorraine (Frans: Aéroport Metz-Nancy-Lorraine) is een vliegveld in het departement Moselle, ongeveer 16 km ten zuidoosten van de Franse stad Metz en ruim 30 km ten noorden van de stad Nancy. De luchthaven werd geopend ter vervanging van de luchthavens Metz-Essey en Nancy-Frescaty.

Statistieken 

Goin
Liéhon
Pagny-lès-Goin
Vigny (Moselle)
Verkeer en vervoer in Moselle
Metz
Bouwwerk in Moselle